Zeitlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Zeitlinger (1798–1866), österreichischer Sensenfabrikant und Industriepionier
 Caspar Melchior Balthasar Zeitlinger (1830–1898), österreichischer Sensenfabrikant
 Franz Zeitlinger (1832–1899), österreichischer Sensenfabrikant
 Johann Michael Zeitlinger (1803–1860), österreichischer Sensengewerke
 Josef Zeitlinger (1884–1945), österreichischer Kameramann
 Markus Zeitlinger (* 1975), österreichischer Pharmakologe und Internist
 Peter Zeitlinger (* 1960), österreichischer Kameramann
 Silvia Zeitlinger (* 1964), österreichische Schauspielerin und Filmemacherin
 Ulrike Zeitlinger-Haake (* 1969), Journalistin